Hamachi steht für:
 LogMeIn Hamachi, VPN-Software
 Ein für Sushi verwendeter Fisch aus der Familie der Stachelmakrelen